Константи́н Шува́лов: Шувалов, Константин Викторович (род. 1953) — российский дипломат.
 Шувалов, Константин Фомич (1912—1999) — подполковник, Герой Советского Союза.